South Dakotas guvernör () är det högsta ämbetet med verkställande makt i den amerikanska delstaten South Dakotas delstatsstyre (), enligt delstatens konstitution.

Republikanska partiet har haft guvernörsposten oavbrutet sedan 1979.

Kristi Noem är South Dakotas guvernör sedan 5 januari 2019.

Guvernörer

Se även
Dakotaterritoriet

Referenser

Noter

Externa länkar
 governor.sd.gov

 
South Dakota, Lista över guvernörer i